Toxoderidae — семейство насекомых из отряда богомоловых (Mantodea). Около 50 видов.

Описание 
Богомолы с тонким удлинённым телом. Усики тонкие, нитевидной формы. Фасеточные глаза могут быть заостренными и выступающими. Передняя часть тела (переднегрудь) очень длинная и тонкая, по крайней мере в пять раз длиннее ширины. Передние конечности тонкие, особенно длинные бедра (procoxae). На средних и задних тонких лапках имеют по бокам выступы. Крылья обычно хорошо развиты, задняя часть тела длинная и цилиндрическая.
От близких групп отличаются следующими признаками: церки уплощённые, передние бёдра с 5-7 шипиками (первый дискоидальный шипик короче второго), задние голени гладкие (без килей), передние голени с двумя нижними рядами шипиков.

Распространение 
Встречаются в Азии, Африке.

Классификация 
Около 50 видов. На декабрь 2020 года к семейству относят следующие таксоны до рода включительно:

Подсемейство Toxoderinae 
Африка, Азия, Ближний Восток
Триба Aethalochroini
 Aethalochroa Wood-Mason, 1877
 Oestomantis Giglio-Tos, 1914
 Pareuthyphlebs Werner, 1928

Триба Calamothespini
Африка
 Belomantis Giglio-Tos, 1914
 Calamothespis Werner, 1907
 Toxomantis Giglio-Tos, 1914

Триба Toxoderini
 Metatoxodera Roy, 2009
 Paratoxodera Wood-Mason, 1889
 Protoxodera Roy, 2009
 Stenotoxodera Roy, 2009
 Toxodera Serville, 1837

Триба Toxoderini
 Euthyphleps Wood-Mason, 1889
 Toxodanuria Uvarov, 1940
 Toxoderella Giglio-Tos, 1914
 Toxoderopsis Wood-Mason, 1889

Подсемейство Compsothespinae 
 Compsothespis Saussure, 1872

Подсемейство Heterochaetinae 
 Heterochaeta Westwood, 1845

Подсемейство Oxyothespinae 
Триба Heterochaetulini
 Heterochaetula Wood-Mason, 1889
Триба Oxyothespini
 Acithespis Giglio-Tos, 1916
 Lobothespis La Greca & Lombardo, 1987
 Oxyothespis Saussure, 1870
 Paraseverinia Lombardo, 1991
 Severinia Finot, 1902
 Sinaiella Karsch, 1892
 Somalithespis Lombardo, 1991

Примечания

Литература 
 
 
 
 Beier M. (1934) Mantodea Fam. Mantidae Subfam. Toxoderinae Genera Insectorum 198: 9 p.
 Antonio Arnovis Agudelo Rondón, Francesco Lombardo, Lauro José Jantsch. (2007). Checklist of the Neotropical mantids (Insecta, Dictyoptera, Mantodea). Biota Colombiana 8 (2) 105—158, ссылка
 Roy R. (2009) Révision des Toxoderini sensu novo (Mantodea, Toxoderinae). Revue suisse de Zoologie, 116 (1), 93—183.
 Wieland, Frank. (2010). The phylogenetic system of Mantodea (Insecta: Dictyoptera). Dissertation… Doktorgrades… Universität zu Göttingen. 2010. 1—341pp. ссылка

Ссылки 
 family Toxoderidae. Mantodea Species File Online. Version 5.0/5.0..

Богомоловые
Семейства насекомых